Малакай:
 Малакай — то же, что «малахай».
 Малакай — вариант названия фильма «Кровавый ночной кошмар».